Marcu ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru Marcu (1894–1955), rumänischer Romanist, Italianist, Rumänist, Komparatist und Übersetzer
 Dănuț Marcu (* 1952), rumänischer Mathematiker
 Diana Marcu (* 1991), rumänische Tennisspielerin
 Dumitru Marcu (* 1950), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Valeriu Marcu (1899–1942), rumänischer Schriftsteller und Historiker

Siehe auch:
 Marku